Roid ist der Name folgender Orte:

 Roid (Gemeinde Oberhofen), Ortslage von Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Roid (Gemeinde Neumarkt), Ortslage von Neumarkt am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Roid (Gemeinde Seekirchen), Ortsteil von Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg